Левітін Арон Якович (1892 — ?) — радянський футбольний арбітр. Суддя всесоюзної категорії (1938)
 Левітин Ігор Євгенович — російський державний діяч, міністр транспорту РФ.
 Левітін (Арраго) Роман Семенович (1883—1949) — артист оригінального жанру, один з найбільших обчислювачів у Російській імперії та СРСР. 
 Левітін Юрій Абрамович — російський композитор. Народний артист Росії (1980). Лауреат Державної премії СРСР (1952).

Див. також 
 Левітіна

Російські прізвища